JimJam (JimJam Television Limited) — международный детский телеканал для дошкольников.
Аудитория канала насчитывает около 17 миллионов телезрителей. Канал JimJam транслируется через кабельное и спутниковое вещание в более чем 60 странах Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки на 13 языках.
На европейском рынке детских телеканалов считается одним из важнейших, наряду с Disney Channel, Nickelodeon и Cartoon Network.

История 
Канал был запущен в 2006 году в Италии компанией SKY Italia, аудиторию канала составляли дети до 10 лет.
В сентябре 2007 JimJam стал совместным предприятием производителя и дистрибьютора тематических каналов, британской компании Chellomedia (вошёл в её международный дивизион — компанию Chellomedia Zone) и производителя детских программ, американо-британской компании .
При заключении сделки JimJam был заявлен как международный канал для дошкольников, планировалось начать кабельное и спутниковое вещание в Европе, и затем распространять вещание на другие регионы (за исключением США и Великобритании).
К ноябрю 2007 года канал вел вещание в нескольких странах центральной и восточной Европы, в 2008 год канал был доступен в Италии, Польше, Венгрии, Румынии, Чехии, Словакии, Португалии, Нидерландах, Швейцарии, России.
К 2010 году канал стал доступен в более чем 50 странах Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки.
В 2010 году компания HIT Entertainment вышла из владения каналом, продолжая поставлять для него контент, Chellomedia Zone стала единственным владельцем канала.

К 2013 году аудитория канала насчитывала около 17 миллионов телезрителей в более чем 60 странах Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки.
Канал передается на 13 разных языках, в том числе в 4 локализованных версиях (например — Polsat JimJam в Польше).
В 2014 году канал, вместе с компанией Chellomedia, был приобретен американской компанией , при этом Chellomedia Zone была выделена в подразделение .

С 10 марта 2022 года телеканал прекратил вещание на территории РФ.

Программы 
 Ангелина Балерина
 Big Comfy Couch
 Боб-строитель
 Барни и друзья
 Волшебный пластилин
 Великая идея
 Care Bears
 Дорогу Нодди
 Городские герои
 Дейзи и Олли
 Динозавр Дороти
 Дракон
 Пожарный Сэм
 Любопытный Джордж
 Приключения Пигли Уинкса
 Катя и Мим-Мим
 Кот Джеймс
 Киппер
 Клиффорд Большая Красная Собака (2020)
 Mio and Mao
 Муми-обнимашка
 Муравей Энтони
 Нуки и друзья
 Обезьянка видит, обезьянка делает
 Освальд
 Почтальон Пэт: Служба срочной доставки
 Пингу
 Рики Зум
 Рори - гоночная тачка
 Rubbadubbers
 Slim Pig
 Любопытный Джордж
 Томас и друзья
 Фифи и цветочные малыши
 Чем больше, тем лучше
 Wobbly Land
 Toddworld
 Danny & Daddy
 Ляпик едет в Окидо
 Макс и Руби
 Радужный мир Руби

Примечания

Литература

Ссылки

Официальные ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный российский сайт
 Канал на сайте НТВ-Плюс

Детские телеканалы
Телеканалы, запущенные в 2006 году
Международные телеканалы
Телеканалы на русском языке